Сокирка Олег Олексійович (* 1976) — український футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Сокирка Сергій Петрович — завідувача відділу Департаменту Офісу Президента України, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Тереза Сокирка (* 1981) — канадська співачка українського походження.

Див. також 
 Сокирко

Примітки 

українські прізвища